Andrea Benetti – artista italiano
 Andrea Benetti – canoista italiano